Kopernik bezeichnet

 als „Mikołaj Kopernik“ die polnische Bezeichnung für Nicolaus Copernicus, davon abgeleitet zahlreiche Verwendungen im Polnischen
 eine ältere  deutsche (zuletzt: Köppernig) Schreibweise eines schlesischen Dorfes, das als vermeintlicher Herkunftsort seiner Vorfahren angesehen wurde, siehe Koperniki, Polen
 eine Fähre, siehe Rostock (Schiff, 1977)

Siehe auch:
 Koppernigk
 Kopernikus (Begriffsklärung)

en:Kopernik